El término fobia (del griego φοβια, "miedo") puede hacer referencia:

Psicología
fobia, temor intenso provocado por un objeto o situación específica

Música
Fobia, grupo mexicano de rock en español.
Fobia, álbum de la banda de rock mexicano homónima.